Girlicious:

 Girlicious — это американская группа с женским вокалом, в которую входит Николь Кордова.
 Girlicious — дебютный студийный альбом американской девичьей поп-группы Girlicious.